Das Haus steht für:

 Das Haus (Zeitschrift), deutschsprachige Bau- und Wohnzeitschrift (ab 1949)
 Das Haus (Faulkner), original The Mansion, Roman von William Faulkner (1959)
 Das Haus, Erzählung von Ursula K. Le Guin (1976), siehe Orsinien #Das Haus
 Das Haus – House of Leaves, Roman von Mark Z. Danielewski (2000)
 Das Haus (Maier), Roman von Andreas Maier (2011)
 Das Haus (2021), deutscher Thriller von Rick Ostermann (2021)

Siehe auch:

 Haus (Begriffsklärung)